Have a Nice Day — музичний альбом гурту Bon Jovi. Виданий 19 вересня 2005 року лейблом The Island Def Jam Music Group. Загальна тривалість композицій становить 53:45. Альбом відносять до напрямків хард-рок, рок.

Список пісень 

 Have a Nice Day
 I Wanna Be Loved
 Welcome to Wherever You Are
 Who Says You Can't Go Home
 Last Man Standing
 Bells of Freedom
 Wildflower
 Last Cigarette
 I Am
 Complicated
 Novocaine
 Story of My Life
бонус-треки (z innych wydań płyty):
 Dirty Little Secret
 Unbreakable
 These Open Arms
</div>

Посилання 
 Allmusic огляд 
 Rolling Stone: Bon Jovi: Have A Nice Day : Music Reviews : Rolling Stone

Примітки 

Альбоми гурту Bon Jovi
Музичні альбоми 2005
Англомовні музичні альбоми